Dähler ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Dähler (1873–1947), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Franz Dähler (1922–2013), Schweizer Theologe
 Johann Baptist Dähler (1808–1879), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Johann Baptist Edmund Dähler (1847–1927), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Jörg Ewald Dähler (1933–2018), Schweizer Dirigent, Cembalist und Komponist
 Marie-Louise Dähler, Schweizer Cembalistin
 Michael Dähler (1941–2010), Schweizer evangelisch-reformierter Pfarrer, Politiker und Autor
 Roland Dähler (* 1961), Schweizer Politiker (parteilos)

Siehe auch:
 Dahler